Call zu Rosenburg und Kulmbach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Call zu Rosenburg und Kulmbach (1854–1917), österreichischer Jurist
 Guido von Call zu Rosenburg und Kulmbach (1849–1927), österreichischer Diplomat
 Karl von Call zu Rosenburg und Kulmbach (1777–1848), österreichischer Offizier
 Ludwig von Call zu Rosenburg und Kulmbach (* 1940), österreichischer Chemiker, Professritter des Malteserordens